A Bright Eyes lehetséges jelentései:

Zene 
 Bright Eyes (együttes) – nebraskai indie rock-zenekar
 Bright Eyes (musical) – 1910-es musical
 Bright Eyes (Art Garfunkel-dal) – 1978-as dal
 Bright Eyes (Blind Guardian-dal) – 1995-ös dal

Média 
 Bright Eyes (film, 1929) – Bolváry Géza filmje
 Bright Eyes (film, 1934) – komédia

Kereskedelem 
 Bright Eyes Sunglasses – ausztrál napszemüveg-forgalmazó